Мауле́н Сатымба́евич Мамы́ров (; род. 14 декабря 1970) — казахский борец вольного стиля, бронзовый призёр XXVI Олимпийских Игр 1996 г. в Атланте, Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан (1994).

Биография 
Родился 14 декабря 1970 года, в селе Ак-Иык, Каратальского района. Окончил Талдыкорганский Педагогический Институт (1994).

Маулен Мамыров — один из самых титулованных борцов вольного стиля в Казахстане, который является первым бронзовым призёром XXVI Олимпийских Игр 1996 г. в Атланте по вольной борьбе среди казахов, также единственный кто выигрывал международный турнир «Гран-при» класса «А» «Ивана Ярыгина». 

С 1993 года — спортсмен-инструктор национальной сборной РК по вольной борьбе.

С 1998 года — инспектор-методист центрального совета всесоюзного физкультурно-спортивного общества «Динамо» РК.

С 2005 года — вице-президент областной Федерации по вольной и греко-римской борьбе.

С 2007 по 2022 год — директор КГУ «Центр подготовки олимпийского резерва Алматинской области».

С 2022 года по настоящее время директор КГУ «Центр подготовки олимпийского резерва области Жетысу».

С 2016 по 2021 год являлся депутатом городского Маслихата VI созыва.

Спортивные результаты 
 Заслуженный мастер спорта РК.
 Многократный чемпион РК;
 Многократный победитель Международных турниров «Гран-при» класса «А».
 Чемпионат СССР среди юношей — ;
 Чемпионат СССР среди молодежи — ;
 Первенство мира среди молодежи (Австрия) — ;
 Кубок мира среди молодежи (Канада, 1990) — ;
 Кубок СССР (1990) — ;
 Спартакиада народов СССР (Запорожье, 1991) — ;
 Чемпионат СНГ (Запорожье, 1991) — ;
 Чемпионат СНГ (Москва, 1992) — ;
 Чемпионат Кубка Азии (Хиросима, 1994) — ;
 XII Азиатские Игры (Хиросима, 1994) — ;
 Чемпионат Кубка Азии (Джакарта, 1995) — ;
 Центральноазиатские Игры (Ташкент, 1995) — ;
 Олимпийские игры (Атланта, 1996)  — ;
 Центральноазиатские Игры (Алматы, 1997) — ;
 Чемпионат мира (Красноярск, 1997) — ;
 XIII Азиатские Игры (Бангкок, 1998) — ;
 Чемпионат Кубка Азии (Бангкок, 1998) — ;
 Восточноазиатские Игры (Пусан, Корея, 1997) — ;
 Чемпионат Азии (Ташкент, 1999) — ;
 Восточноазиатские Игры (Осака, Япония, 2001) — ;
 Турнир Гран-при «Иван Ярыгин» (Красноярск, 1999) — ;

Награды 
 Почётная грамота Республики Казахстан
 Почётный гражданин города Талдыкорган
 Почётный гражданин Каратальского района Жетысуской области
 Почётный гражданин Коксуского района Жетысуской области
 Орден «Айбын» I степени (2001)
 Орден «Құрмет» (2022)
 Нагрудный знак «Құрметті спорт қызметкері»

Примечания

Ссылки 
 МАМЫРОВ Маулен Сатымбаевич на сайте «Кто есть кто в Республике Казахстан»

Борцы по алфавиту
Борцы Казахстана
Борцы на летних Олимпийских играх 1996 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1996 года
Чемпионы Азиатских игр по борьбе
Чемпионы Азии по вольной борьбе
Заслуженные мастера спорта Республики Казахстан
Депутаты городских маслихатов Казахстана
Выпускники вузов Казахстана